El Torneig de Queen's Club 2019, oficialment conegut com a Fever-Tree Championships 2019 és una competició tennística professional que es juga sobre gespa i pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 48a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 de juny de 2019 al Queen's Club de Londres, Anglaterra.

El tennista espanyol Feliciano López va guanyar per segona ocasió aquest títol però en aquesta ocasió sent convidat per l'organització pel seu baix rànquing. Addicionalment va aconseguir el doblet en imposar en la final de dobles junt a l'escocès Andy Murray, que disputava el primer torneig des de l'operació al maluc que va realitzar a principis d'any.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2019
ATP Tour 2019